Vaugirard steht für:
 Arrondissement de Vaugirard, ein Arrondissement in Paris, Frankreich, siehe 15. Arrondissement (Paris)
 Vaugirard (Métro Paris), eine unterirdische Station der Pariser Métro
 Dépôt de Paris-Vaugirard, ein ehemaliges Bahnbetriebswerk in Paris
 Vaugirard (Seine), eine ehemalige Gemeinde, heute Teil von Paris, Frankreich
 Bahnhof Paris-Montparnasse – Vaugirard
 Rue de Vaugirard, eine Straße in Paris
 Boulevard de Vaugirard, ein Boulevard in Paris
 Cimetière de Vaugirard, einer der ältesten noch betriebenen Friedhöfe  in Paris